Хейкер — фамилия.

Известные носители:
 Хейкер, Даниэль Моисеевич (1930—2018) — советский и российский физик, специалист в области рентгеновской дифрактометрии, заслуженный деятель науки РФ (1998).
 Хейкер, Елена Даниэльевна (род. 1954) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2008).